Lo Capità D.Cruz M. Ferrer Muruzabal, va néixer a Sant Sebastià (Guipuzkoa) lo 14 de setembre del 1930. Va fer els seus estudis a l'Escola Oficial de Nàutica de Barcelona. L'any 1949 Ingressa com a oficial-agregat a la Companyia Ybarra. L'any 1953 obté lo títol de Pilot de la Marina Mercant i amb 22 anys mana lo seu primer vaixell lo "Port de Gandia". Posteriorment navega com Primer Oficial o enviant diverses embarcacions mercants. Realitza proveïment de queviures a les tropes que lluiten al cap de platja de l'Aaiun. Lo 1961, superada les pràctiques d'Oficial i lo respectiu examen, va esser nomenat Capità de la Marina Mercant. Lo 1963, és nomenat alferes de naviu de l'Armada Espanyola. Lo 1965, Capità Inspector de 2a de el Servei Fiscal Marítim de el Ministeri d'Hisenda. Lo 1966, obté l'especialitat d'hidrografia i, al finalitzar-se li nomena Comandant de quilla i posteriormentel confirmat com a tal, en lo vaixell hidrógrafo "Pollux" El 1967, obté la patent d'tinent de navio de l'Armada espanyola. Lo 1969, és nomenat Pràctic de la Base Naval de Rota.

Des de 1970 va esser Pràctic de Numero del Port de Barcelona (a la CPPB). Tambe va esser vocal adjunt de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Ha estat President de l'Agrupació de Trànsit Interior del Port i Vocal de lo Consell de Seguretat de l'Autoritat Marítima. Va dirigir amb èxit lo salvament del vaixell petrolier "Campazas", embarrancat en les aigües de Calafell (Tarragona). Va pilotar a Barcelona, com pràctic, la fragata "Victòria" , durant la revista naval de sa Majestat lo Rei Joan Carles I, a bord, al costat de la Família Reial.

Ha estat més de 50 anys de la seva vida dedicat a la mar i a la feina, demostrant dia a dia la seva total entrega a el servei i comportament exemplar. Està en possessió de la Medalla del Port de Barcelona i de la Insígnia d'Or de la Federació de Pràctics d'Espanya. Ha ocupat les presidències de la Federació de Pràctics de Port d'Espanya i de la Corporació de Pràctics de Barcelona. Va esser promotor de el premi literari "L'Aventura Marítima" dels Amics de l'Nostromo, per limpulsar novel·les de temes nàutics.

Per últim, cal destacar el lliurament de la medalla Francesc Macià de la feina a l'anus 2000 per part del President de la Generalitat Jordi Pujol i Soley.

Donostiarres